Landesregierung Doskozil steht für folgende Landesregierungen im Burgenland:

 Landesregierung Doskozil I (2019–2020)
 Landesregierung Doskozil II, ab 2020